DeBreuck steht für:

 DeBreuck-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount DeBreuck, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika